Ыба — гидроним:
 Ыба (приток Вычегды);
 Ыба (приток Лопью);
 Ыба (приток Потью).